Parona ima više značenja:
 Parona (Asti)
 Parona (Pavija)
 Parona (Verona)